Yang Zhiqiang (1966. január 16.) kínai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
Pályafutása során hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője lett.

Nemzetközi játékvezetés 
A Kínai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzést vezetett.

Világbajnokság

AFC Világbajnoki kvalifikáció
2006-os és a 2010-es torna kvalifikációjában egy-egy találkozót irányított.  8 sárga kártyát mutatott fel, ami eredményes játékvezetői felfogásra és fegyelmezési taktikára mutat.

Vezetett mérkőzéseinek száma: 2

Források 
 http://www.weltfussball.de/schiedsrichter/wm-quali-asien-2006/1/

Kínai labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek